Edosaki (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Ibaraki: Edosaki (Ibaraki) (heute: Inashiki)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Edosaki (Han)